|-
| 24401 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24402 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24403 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24404 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24405 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24406 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24407 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24408 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24409 Caninquinn ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24410 Juliewalker ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24411 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24412 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24413 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24414 ||  || 13 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 24415 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24416 - ||  || 25 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 24417 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24418 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24419 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24420 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24421 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 24422 Helentressa ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24423 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24424 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24425 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24426 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24427 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24428 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24429 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24430 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24431 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24432 Elizamcnitt ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24433 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24434 - ||  || 7 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 24435 - || 2000 DN || 23 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 24436 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24437 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24438 Michaeloy ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24439 - ||  || 3 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 24440 - ||  || 26 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24441 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24442 - ||  || 10 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 24443 - || 2000 OG || 21 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24444 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24445 - ||  || 2 august 2000 ||  || 
|-
| 24446 - ||  || 4 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24447 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24448 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24449 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24450 Victorchang ||  || 29 august 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 24451 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24452 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24453 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24454 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24455 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24456 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24457 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24458 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24459 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24460 - ||  || 7 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24461 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24462 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24463 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24464 Williamkalb ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24465 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24466 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24467 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24468 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24469 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24470 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24471 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24472 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24473 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24474 Ananthram ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24475 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24476 - ||  || 29 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 24477 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24478 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24479 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24480 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24481 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24482 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24483 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24484 Chester ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24485 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24486 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24487 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24488 Eliebochner ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24489 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24490 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24491 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24492 Nathanmonroe ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24493 McCommon ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24494 Megmoulding ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24495 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24496 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24497 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24498 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24499 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 24500 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-